Calosaturnia är ett släkte av fjärilar. Calosaturnia ingår i familjen påfågelsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Påfågelsspinnare
Calosaturnia